Серангун — река, расположенная в Северо-Восточном регионе Сингапура
 Серангун (район) — городской район в Северо-Восточном регионе Сингапура